Sofyan (auch: Sofjan) ist der Familienname folgender Personen:

Harutjun Sofjan (* 1983), armenischer Tennisspieler
Ismed Sofyan (* 1979), indonesischer Fußballspieler